Arturo Acevedo puede referirse a:

 Arturo Acevedo, empresario argentino, que fue ministro de Obras Públicas, bajo el gobierno de Frondizi;
 Arturo Acevedo, empresario argentino, hijo del anterior;
 Arturo Acevedo, empresario argentino, nieto del primero.
 Arturo Acevedo Vallarino, dramaturgo colombiano;